Označení nebo jméno Namco nese:

Namco (jezero) – jezero na jihovýchodě Tibetské náhorní plošiny
Namco (Tibetská autonomní oblast) – sídlo v Tibetské autonomní oblasti v ČLR
Namco (firma) – japonská videoherní společnost